

Baseball 
 Bisons de Buffalo : Franchise de baseball qui évolua en ligue majeure (National League) de 1879 à 1885.
 Bisons de Buffalo : Franchise de baseball qui évolua en Players League en 1890
 Bisons de Buffalo : Franchise de baseball de ligue mineure ayant évolué à Buffalo de 1886 à 1970 avant de déménager à Montréal pour devenir les Bisons de Montréal.
 Bisons de Buffalo : Franchise de baseball de ligue mineure fondée en 1979 évoluant actuellement en International League (AAA).

Hockey sur glace 
 Bisons de Buffalo : Franchise de hockey ayant joué successivement dans les ligues Canadian Professional Hockey League, Ligue internationale de hockey et Ligue américaine de hockey entre 1928 et 1936.
 Bisons de Buffalo : Franchise de hockey sur glace qui évolua à Buffalo en ligue mineure (Ligue américaine de hockey) de 1940 à 1970. L'équipe fut dissoute à la suite de la création d'une franchise de la LNH à Buffalo (Sabres de Buffalo).

Football américain 

 Bisons de Buffalo : Franchise de football américain ayant joué en 1946 dans l'All-America Football Conference, renommée Bills de Buffalo l'année suivante. Elle disparaît en 1950.